Guadalupe County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Guadalupe County (New Mexico), County im Bundesstaat New Mexico
 Guadalupe County (Texas), County im Bundesstaat Texas